Товарищество М. И. Бостанжогло — одна из старейших табачных фирм в России.

Табачная фабрика в Москве была основана в 1820 году купцом 2-й гильдии Михаилом Ивановичем Бостанжогло (Бостанджогло), занималась выпуском курительного табака и сигар; считается, что именно Бостанжогло первым привёз в Москву папиросы и предложил заменить привычные чубуки и трубки на бумажные гильзы.

В 1845 году на производстве работало 44 человека. Магазины торгового дома «М. Бостанжогло с сыновьями» располагались на Кузнецком мосту и Никольской улице) в Москве, а также в других городах России. В дальнейшем фирмой также управляли родственники: члены семьи Бостанжогло владели большей частью акций и формировали дирекцию предприятия. В 1859 году табачная фабрика разместилась на Старой Басманной улице в доме генерал-поручика Чернышёва. Для этого были построены производственный корпус и фабричная школа по проекту архитектора Кюлевейна. (Дом сохранился в XXI веке и признан объектом культурного наследия.)

В 1884 году рабочие фабрики не вышли на работу из-за того, что им уменьшили заработную плату. Чтобы успокоить рабочих помимо местной полиции понадобились 70 конных и пеших жандармов.

В 1903 году на фабрике работало 1132 человека, к 1913 году после усовершенствования процесса набивки папирос, количество рабочих уменьшилось до 700. В 1914 году было выпущено около 500 тыс. кг табачных изделий.

В Москве конкурентами Бостанжогло были два крупных производства, принадлежавшие караимским купцам Габаям (впоследствии — фабрика «Ява») и Абраму Катыку (фабрика «Дукат»).

В период с 1881 года по 1918 год фабрикой руководил внук основателя — Михаил Николаевич Бостанжогло, приходившийся двоюродным братом Константину Станиславскому. После революции фабрика на Старой Басманной была национализирована и вскоре закрыта (уже в 1920-е годы в её здании разместился Бауманский райком ВКП(б)).

Примечания

Ссылки 
 Исторические даты торгово-промышленного мира России

Исчезнувшие предприятия Российской империи
Исчезнувшие предприятия Москвы
История Басманного района
Здания и сооружения Старой Басманной улицы